A Joga a chave (Add ide a kulcsot) egy brazíliai, São Paulo-i szamba dal („samba paulista”).

Adoniran Barbosa és Osvaldo Moles szerezték 1952-ban, első előadója Barbosa volt. A dal egy férfiról mesél, akinek szokott inni, és mindig késő este tért haza. A felesége mindig kizárta, és megkérte szerelmét, hogy dobja el neki a kulcsot, mert kint minden rossz volt, és így nem fogja tovább zavarni az álmát.

Közismert felvételek

 1990 – Demônios da Garoa
 2012 – Dona Zaíra

Jegyzetek

Források 
 

Portugál nyelvű dalok